Борис Чистяков: Чистяков, Борис Алексеевич (род. 1951) — советский хоккеист, российский тренер.
 Чистяков, Борис Ильич (1914—1980) — украинский советский балетный и оперный дирижёр.